Patronyme juif

Herscovici est un nom de famille porté par des juifs d'origine roumaine. Il renvoie au cerf (allemand Hirsch) et est une variante du nom Hertz.

 Armand Herscovici, écrivain français
 Anne Herscovici (née en 1949), femme politique belge